

Geografia 
 Hardenberg – città olandese
 Nörten-Hardenberg – comune tedesco
 Neuhardenberg (lett. «Hardenberg nuova») – comune tedesco

Persone 
 Friedrich von Hardenberg, più noto come Novalis (1772-1801) – poeta, teologo, filosofo e scrittore tedesco
 Karl August von Hardenberg (1750-1822) – politico prussiano

Sport 
 HHC Hardenberg – società calcistica olandese